Hoop Doet Leven (Voorhout), een poldermolen in Voorhout (oorspronkelijk stond de molen in Rijnsburg);
 Hoop Doet Leven (Made), een korenmolen in Made (N-B)
 Hoop doet leven (programma), De Nationale Soap Acteerwedstrijd 1999 van de AVRO